

Astronomia 
 9230 Yasuda – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Yasuda – cittadina giapponese della prefettura di Kōchi

Persone 
 Atsushi Yasuda (1868-1924) – botanico giapponese
 Kan Yasuda (1945) – scultore giapponese
 Michihiro Yasuda (1987) – calciatore giapponese 
 Michio Yasuda (1949) – ex calciatore giapponese
 Michiyo Yasuda (1939-2016) – animatrice giapponese
 Momotarō Yasuda (1985) – attore giapponese
 Paul Hisao Yasuda (1921-2016) – presbitero cattolico giapponese
 Shōhei Yasuda (1980) – attore giapponese
 Yojūrō Yasuda (1910-1981) – critico letterario giapponese